John Sinclair peut désigner :
 John Sinclair (1754-1835), agronome et statisticien écossais
 John Sinclair (1860-1925), homme politique et administrateur colonial écossais
 John Ewen Sinclair (1879-1949), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
 John Sinclair (1939-2019), militant environnementaliste australien
 John Sinclair (né en 1941), poète et militant politique américain
 John S. Sinclair (né en 1968), créateur britannique de jeux vidéo
 John Sinclair, musicien qui a notamment joué avec Uriah Heep et Ozzy Osbourne